Tyler County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
Tyler County (Texas)
Tyler County (West Virginia)